1Q steht für:
 Chevrolet 1Q, PKW-Modell, siehe Chevrolet Camaro
 InteliSys Aviation Systems, kanadisches Flugreservierungssystem (IATA-Airlinecode) 
 Sirena-Travel, russisches Flugreservierungssystem (IATA-Airlinecode) 

1q steht für:
 1q, Arm beim Chromosom 1 (Mensch)

Siehe auch:
 1Q84, Roman von Haruki Murakami
 Q1

1Q